Maupu peut désigner :
 François Maupu (1939-), évêque français ;
 Sophie Maupu, plus connue sous le nom de Sophie Marceau (1966-), actrice française.